Evropska Formula 2 sezona 1975 je bila deveto prvenstvo Formule 2.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkaško prvenstvo

Viri in opombe 

1975 v športu
1975